Blops puede hacer referencia a:

 Los Blops, grupo musical chileno de folk rock.
 A su primer álbum, Blops.
 A su tercer álbum, Locomotora, también conocido como Blops III.